Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 210001–211000.

210001–210100

210101–210200

210201–210300

210301–210400

210401–210500

210501–210600

210601–210700

210701–210800

210801–210900

210901–211000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (210001-211000)